Муджада́ра () — блюдо ближневосточной кухни, состоящее из варёного риса, варёной чечевицы и жареного лука. В некоторых рецептах вместо риса используются другие крупы.

Арабское название блюда отсылает к оспинам, которые напоминает чечевица, смешанная с рисом. Старейший рецепт этого блюда сохранился в поваренной книге Аль-Багдади (1226). Постная муджадара (без мяса) считалась в арабском мире пищей бедняков. Существует арабская поговорка: «Голодный продаст душу за тарелку с муджадарой». В Египте похожее блюдо именуется кушари.

Варианты 

На Кипре это блюдо известно под названием мукентра (, ) — блюдо популярное, как у греков-киприотов, так и у турок-киприотов. Раньше мукентра считалась едой бедняков из-за простых и общедоступных продуктов входящих в её состав. Сейчас на Кипре мукентра обычно подаётся как гарнир к мясным блюдам или как самостоятельное блюдо во время поста. В качестве соуса к мукентре подают несладкий йогурт.

Литература 
 Lonely Planet Cyprus. Lonely Planet, Josephine Quintero, Jessica Lee. ISBN 9781743602591
 Ege'de Türk-Yunan barışı: kato polemos (kahrolsun savaş). Yaşar Aksoy. ISBN 9789757115809
 Futawa Alemgirí: A Collection of Opinions and Precepts of Mohammedan Law, 3. By Muḥammad b. Muḥammad Ibn al-Niẓām. National Library of the Netherlands.

Ссылки 
 Рецепт муджадары
 Рецепт кипрской мукентры

Блюда из чечевицы
Арабская кухня
Кипрская кухня